Nowa Georgia – grupa wysp na Oceanie Spokojnym, należąca do archipelagu Wysp Salomona
 Nowa Georgia – największa wyspa tej grupy
 Nowa Georgia – cieśnina